Ohwia är ett släkte av ärtväxter. Ohwia ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Ohwia

es:Ohwia